Rettkau ist ein deutscher Ortsname:
 Rettkau (Ostpr.), bis 1938 Rettkowen, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, ab 1945: Retkowo (Janowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rettkau, Dorf im Kreis Glogau, Schlesien, seit 1945: Retków (Grębocice) im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen